Journey's End (Sherriff), theaterdrama van R. C. Sherriff. uit 1928.
 Journey's End (film), verfilming van dit drama uit 1930.
 Journey's End (Miroslav Vitous), muziekalbum van Miroslav Vitous uit 1982.
 Journey's End (Caamora), muziekalbum van Caamora uit 2008.
 Journey's End (The Enid), twee studioalbums van The Enid uit 2010.
 Journey's End (Boca Grande, Florida), een historisch gebouw in de Verenigde Staten.
 Journey's End, een aflevering van Star Trek: The Next Generation uit 1994.
 Journey's End, een aflevering van Doctor Who uit 2008.
 Journey's End (2017), film uit 2017 van Saul Dibb